Бус () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарлуис. Население составляет 7376 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 7,61 км². Официальный код — 10 0 44 122.

Города-побратимы 
  Кетиньи

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саара